GIX est un sigle qui peut désigner :
 Global Internet exchange (en français, point d’échange Internet), une infrastructure physique permettant aux différents fournisseurs d’accès Internet d'échanger du trafic Internet ;
 , un point d'échange Internet qui dessert le trafic Internet au Ghana.

gix est un code qui peut désigner :
 , une langue oubanguienne majeure parlée par le peuple Mbaka.

Code